Шарташ:

 Шарташ — озеро на северо-восточной окраине Екатеринбурга.
 Шарташ — узловая железнодорожная станция Свердловской железной дороги.
 Шарташ или Шарташский — жилой район Екатеринбурга, бывшее село.